Попо́вка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия

Витебская область 
 Поповка — деревня в Оршанском районе.
 Поповка — деревня в Сенненском районе.
 Поповка — деревня в Ушачском районе.
 Поповка — деревня в Ушачском районе.
 Поповка — деревня в Чашникском районе.

Гомельская область 
 Поповка — прежнее название деревни Ленино в Добрушском районе.

Минская область 
 Поповка — деревня в Мядельском районе.

Могилевская область 
 Поповка — посёлок в Белыничского района.
 Поповка — посёлок в Быховского района.
 Поповка — посёлок в Костюковичском районе.
 Поповка — деревня в Круглянском районе.
 Поповка — деревня в Славгородском районе.
 Поповка — деревня в Шкловском районе.

Казахстан 
 Поповка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Поповка — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Молдавия 
 Поповка — село в Кантемирском районе.
 Поповка — село в Фалештском районе.
 Поповка — прежнее название села Попяска в Штефан-Водском районе.

Россия

Амурская область 
 Поповка — село в Мазановском районе.

Архангельская область 
 Поповка — деревня в Ерцевском сельском поселении Коношского района.
 Поповка — деревня в Климовском сельском поселении Коношского района.

Башкортостан 
 Поповка — деревня в Бирском районе.

Белгородская область 
 Поповка — село в Корочанском районе.
 Поповка — село в Краснояружском районе.
 Поповка — село в Шебекинском районе.

Брянская область 
 Поповка — деревня в Гордеевском районе.
 Поповка — деревня в Мглинском районе, упразднена в 2011 году .
 Поповка — деревня в Доманичском сельском поселении Почепского района.
 Поповка — село в Доманичском сельском поселении Почепского района.
 Поповка — посёлок в Первомайском сельском поселении Почепского района.
 Поповка — деревня в Суражском районе.
 Поповка — деревня в Трубчевском районе.
 Поповка — прежнее название деревни Пасека в Карачевском районе.

Волгоградская область 
 Поповка — хутор в Камышинском районе.

Вологодская область 
 Поповка — местечко в Белозерском районе, Артюшинское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Белозерском районе, Шольское сельское поселение.
 Поповка — местечко в Белозерском районе, Шольское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Вашкинском районе.
 Поповка — деревня в Вожегодском районе, Вожегодское городское поселение.
 Поповка — деревня в Вожегодском районе, Митюковское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Вожегодском районе, Мишутинское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Вологодском районе, Майское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Вологодском районе, Новленское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Вологодском районе, Семёнковское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Вологодском районе, Спасское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Грязовецком районе, Сидоровское муниципальное образование.
 Поповка — деревня в Грязовецком районе, Комьянское муниципальное образование, ОКАТО 19 224 808 029.
 Поповка — деревня в Грязовецком районе, Комьянское муниципальное образование, ОКАТО 19 224 808 031.
 Поповка — деревня в Кирилловском районе, Талицкое сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кирилловском районе, Чарозерское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Сокольском районе.
 Поповка — деревня в Усть-Кубинском районе
 Поповка — деревня в Устюженском районе
 Поповка — деревня в Харовском районе
 Поповка — деревня в Череповецком районе, Воскресенское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Череповецком районе, Нелазское сельское поселение.
 Поповка — прежнее, до 1962 года название деревни Заречная Вологодского района.
 Поповка — прежнее, до 1962 года название деревни Малиновка Вологодского района.

Воронежская область 
 Поповка — село в Богучарском районе.
 Поповка — село в Россошанском районе.
 Поповка — село в Терновском районе.

Ивановская область 
 Поповка — деревня в Ильинском районе.
 Поповка — деревня в Комсомольском районе.
 Поповка — деревня в Пучежском районе.

Калужская область 
 Поповка — деревня в Бабынинском районе.
 Поповка — деревня в Мещовском районе.
 Поповка — деревня в Юхновском районе.

Кировская область 
 Поповка — деревня в Кирово-Чепецком районе.
 Поповка — деревня в Уржумском районе.
 Поповка — упразднённая в 2012 году деревня в Санчурском районе.
 Поповка — деревня в Яранском районе, Кугальское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Яранском районе, Шкаланское сельское поселение.

Костромская область 
 Поповка — деревня в Буйском районе.

Краснодарский край 
 Поповка — до 1963 года название села Братское в Кущёвском районе.

Курская область 
 Поповка — деревня в Рыльском районе, Некрасовский сельсовет.
 Поповка — село в Рыльском районе, Никольниковский сельсовет.
 Поповка — хутор в Фатежском районе.

Ленинградская область 
 Поповка — хутор в Кингисеппском районе.
 Поповка — упразднённая деревня в Тосненском районе.

Липецкая область 
 Поповка — деревня в Елецком районе.
 Поповка — деревня в Задонском районе.
 Поповка — деревня в Становлянском районе.

Мордовия 
 Поповка — посёлок в Зубово-Полянском районе.
 Поповка — деревня в Рузаевском районе.
 Поповка — деревня в Темниковском районе.

Москва 
 Поповка — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Поповка — деревня в Дмитровском городском округе.
 Поповка — посёлок в Дмитровском городском округе.
 Поповка — деревня в городском округе Клин.
 Поповка — хутор в Можайском городском округе.
 Поповка — деревня в Можайском городском округе.
 Поповка — деревня в Раменском районе, городское поселение Кратово.
 Поповка — деревня в Раменском районе, сельское поселение Сафоновское.
 Поповка — деревня в Солнечногорском районе.
 Поповка — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Поповка — деревня в Вачском районе.
 Поповка — деревня в Городецком районе.

Новгородская область 
 Поповка — деревня в Марёвском районе.
 Поповка — деревня в Пестовском районе.

Новосибирская область 
 Поповка — посёлок в Карасукском районе.

Омская область 
 Поповка — село в Азовском немецком национальном районе.

Оренбургская область 
 Поповка — посёлок в Гайском районе.

Орловская область 
 Поповка — деревня в Дмитровском районе.
 Поповка — посёлок в Мценском районе.

Пермский край 
 Поповка — деревня в Кунгурском районе.
 Поповка — деревня в Лысьвенском городском округе.

Приморский край 
 Поповка — село в Хорольском районе.

Псковская область 
 Поповка — деревня в Великолукском районе.
 Поповка — деревня в Новоржевском районе.
 Поповка — деревня в Пыталовском районе.
 Поповка — деревня в Себежском районе.

Ростовская область 
 Поповка — хутор в Верхнедонском районе.
 Поповка — хутор в Каменском районе.
 Поповка — слобода в Кашарском районе.
 Поповка — слобода в Миллеровском районе.
 Поповка — хутор в Родионово-Несветайском районе.

Рязанская область 
 Поповка — деревня в Касимовском районе.
 Поповка — деревня в Пронском районе.
 Поповка — посёлок в Рязанском районе.

Саратовская область 
 Поповка — село в Саратовском районе.
 Поповка — село в Хвалынском районе.

Свердловская область 
 Поповка — деревня в городском округе Богданович.

Смоленская область 
 Поповка — деревня в Гагаринском районе.
 Поповка — деревня в Ельнинском районе, упразднена в 2001 году.
 Поповка — деревня в Новодугинском районе.
 Поповка — деревня в Шумячского района, Первомайское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Шумячского района, Снегирёвское сельское поселение.

Тамбовская область 
 Поповка — посёлок в Моршанском районе.
 Поповка — деревня в Никифоровском районе.
 Поповка — посёлок в Сосновском районе.
 Поповка — село в Староюрьевском районе.
 Поповка — деревня в Тамбовском районе, Большелиповицкий сельсовет.
 Поповка — деревня в Тамбовском районе, Новосельцевский сельсовет.

Татарстан 
 Поповка — посёлок (жилой массив) в Казани.
 Поповка — село в Бавлинском районе.
 Поповка — село в Заинском районе.
 Поповка — посёлок в Нижнекамском районе.

Тверская область 
 Поповка — деревня в Бежецком районе, Моркиногорское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Бежецком районе, Сукроменское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Бельском районе.
 Поповка — деревня в Весьегонском районе, Кесемское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Весьегонском районе, Пронинское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кашинском районе, Верхнетроицкое сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кашинском районе, Карабузинское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кесовогорском районе, Елисеевское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кесовогорском районе, Кесовское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кимрском районе, Центральное сельское поселение.
 Поповка — деревня в Кимрском районе, Приволжское сельское поселение.
 Поповка — сельцо в Кимрском районе, Приволжское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Краснохолмском районе, Глебенское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Краснохолмском районе, Лихачёвское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Лесном районе.
 Поповка — деревня в Лихославльском районе, Микшинское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Лихославльском районе, Толмачевское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Максатихинском районе, Зареченское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Максатихинском районе, Рыбинское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Рамешковском районе.

Тульская область 
 Поповка — село в Алексинском района.

Удмуртия 
 Поповка — деревня в Каракулинском районе.

Ульяновская область 
 Поповка — село в Майнском районе.
 Поповка — село в Чердаклинском районе

Ярославская область 
 Поповка — деревня в Борисоглебском районе, Вощажниковское сельское поселение, бывший Неверковский сельский округ.
 Поповка — деревня в Борисоглебском районе, Вощажниковское сельское поселение, бывший Раменский сельский округ.
 Поповка — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Поповка — село в Некоузском районе.
 Поповка — деревня в Пошехонском районе.
 Поповка — деревня в Угличском районе, Слободское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Угличском районе, Улейминское сельское поселение.
 Поповка — деревня в Ярославском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Поповка — село в Сакском районе.

Украина

Винницкая область 
 Поповка — село в Липовецком районе.

Днепропетровская область 
 Поповка — село в Верхнеднепровском районе.

Донецкая область 
 Поповка — до 1941 года название посёлка Заречное в Лиманском районе.

Кировоградская область 
 Поповка — село в Добровеличковском районе.
 Поповка — село в Кропивницком районе.
 Поповка — село в Онуфриевском районе.

Луганская область 
 Поповка — село в Белокуракинском районе.
 Поповка — село в Краснодонском районе.
 Поповка — село в Сватовском районе.
 Поповка — до 1972 года название села Придорожное в Краснодонском районе.

Полтавская область 
 Поповка — село в Глобинском районе.
 Поповка — село в Диканьском районе.
 Поповка — село в Зеньковском районе.
 Поповка — село в Карловском районе.
 Поповка — село в Миргородском районе.
 Поповка — село в Хорольском районе.

Сумская область 
 Поповка — село в Великописаревском районе.
 Поповка — село в Конотопском районе.
 Поповка — село в Краснопольском районе.
 Поповка — село в Роменском районе.
 Поповка — до 1945 года название села Лозовое в Краснопольском районе

Харьковская область 
 Поповка — село в Балаклейском районе.
 Поповка — село в Красноградском районе.

Херсонская область 
 Поповка — село в Геническом районе.

Черкасская область 
 Поповка — село в Звенигородском районе.
 Поповка — село в Каневском районе.
 Поповка — село в Маньковском районе.
 Поповка — село в Смелянском районе.

Черниговская область 
 Поповка — село в Новгород-Северском районе.

Реки 
 Поповка (приток Колымы) — река в Якутии и Магаданской области
 Поповка (приток Поломети) — река в Новгородской области
 Поповка (приток Славянки) — река в Санкт-Петербурге
 Поповка (приток Тёсовы) — река в Лужском районе Ленинградской области
 Поповка (приток Случи) — река в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины
 Поповка (приток Сновы) — река в Липецкой области
 Поповка (приток Томи) — река в Кемеровской области
 Поповка (приток Гордоты) — река в Смоленской области

Другое 
 Поповка — железнодорожная платформа в Красном Бору Ленинградской области
 «Поповка» — тип артиллерийских кораблей Российской империи, круглый в плане.

См. также 
 
 
 Поповка Каликинская
 Поповка Мунская
 Поповка-Волоцкая
 Поповка-Пушторская